Nuno Lopes – attore portoghese
Nuno Lopes – calciatore portoghese